Het woord terminator (van het Latijnse terminatus: beëindigd, begrensd) kan verwijzen naar:


Terminator-franchise 
 Terminator (franchise), een sciencefiction-franchise
The Terminator (1984)
 Terminator 2: Judgment Day (1991)
 Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
 Terminator Salvation (2009)
 Terminator Genisys (2015)
Terminator: Dark Fate (2019)
Terminator (concept), alle terminators
 Terminator (personage), de terminators die gespeeld worden door Arnold Schwarzenegger
 Terminator: The Sarah Connor Chronicles, de televisieserie die naar aanleiding van de films is gemaakt

Achtbaan 
 Apocalypse, een achtbaan in Six Flags Magic Mountain, voorheen bekend als Terminator Salvation: The Coaster

Biologie 
Het woord wordt ook gebruikt in de biologie:
 Terminator (genetica), een sequentie-afsluitend gen
 Terminatorzaad, een zaad dat onvruchtbaar is gemaakt

Elektronica 
 Afsluitweerstand, soms ook met de Engelse term terminator aangeduid

Sterrenkunde 
 de dag-nachtgrens, de grens tussen het verlichte en het onverlichte deel van een hemellichaam, soms ook terminator genoemd. Zie ook het artikel schijngestalten en het artikel Maan.